Skandál, také aféra, je chování většinovou společností považované za nemorální a/nebo šokující, bez ohledu na to je-li právně postihováno nebo ne. Další významy jsou uvedeny níže:

 název, nebo část názvu, uměleckých děl a skupin:
 Skandál (novela, 1983) – novela spisovatele A. N. Wilsona z roku 1983,
 Skandál (novela, 1986) – novela  spisovatele Shusaku Endoa z roku 1986,
 Poznámky o skandálu – novela spisovatelky Zoë Hellerové z roku 2003,
 Skandál (film, 1950) – film Akira Kurosawy z roku 1950,
 Skandál (film, 1989) – film M. Caton-Jonese o Profumově aféře z roku 1989,
 Skandál (seriál) – americký televizní seriál z roku 2012,
 Skandál (komiks) – komiks nakladatelství DC Comics,
Skandál – postava zloducha z komiksu, 
 Skandál (hudební skupina) – rock and rollová skupina 80. let zpěvačky Patty Smyth
 Skandál (Glee) – epizoda amerického seriálu Glee